Северный фронт:

 Северный фронт (Первая мировая война) (1915−1918) — общевойсковое оперативно-стратегическое объединение Русской Императорской Армии в Первой мировой войне.
 Северный фронт (Белое движение) (1918−1920) — оперативно-стратегическое объединение вооружённых антибольшевистских сил на севере европейской части России во время Гражданской войны.
 Северный фронт (РККА) (1918−1919) — общевойсковое оперативно-стратегическое объединение РККА во время Гражданской войны.
 Северный фронт (Великая Отечественная война) (1941) — общевойсковое оперативно-стратегическое объединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.
 Северный фронт ПВО (1944) — оперативно-стратегическое объединение войск ПВО в Вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.